Biosfera pode referir-se a:
 Biosfera - conjunto de todos os ecossistemas da Terra.
 Biosfera artificial - sistema artificial de ecossistema(s), fechado para trocas materiais e aberto para fluxo de energia.
 Biosfera 2 - a maior biosfera artificial atual, construída na cidade de Oracle, Arizona, EUA.

Desambiguação